

Qualifikation 
Gruppe 1
8. Februar 1981, Caracas, Venezuela -  Venezuela 0 - 1  Brasilien, Tore: 1:0 Zico (82., Elfmeter)

22. Februar 1981, La Paz, Bolivien -  Bolivien 1 - 2  Brasilien, Tore: 1:0 Sócrates (6.), 1:1 Aragonés (27.), 2:1 Reinaldo (60.)

22. März 1981, Rio de Janeiro, Brasilien -  Brasilien 3 - 1  Bolivien, Tore: 1:0 Zico (20.), 2:0 Zico (26.), 2:1 Aragonés (68., Elfmeter), 3:1 Zico (80.)

29. März 1981, Goiânia, Brasilien -  Brasilien 5 - 0  Venezuela, Tore: 1:0 Tita (35.), 2:0 Sócrates (55.), 3:0 Tita (57.), 4:0 Zico (72., Elfmeter), 5:0 Júnior (84.)

|}

Brasilianisches Aufgebot

Vorrunde 
Gruppe 6
Brasilien - UdSSR 2:1 (0:1), Tore: 0:1 Bal (34.), 1:1 Sócrates (75.), 2:1 Éder (88.)

Brasilien - Schottland 4:1 (1:1), Tore: 0:1 Narey (18.), 1:1 Zico (33.), 2:1 Oscar (48.), 3:1 Éder (63.), 4:1 Falcão (87.)

Brasilien - Neuseeland 4:0 (2:0), Tore: 1:0 Zico (28.), 2:0 Zico (31.), 3:0 Falcão (64.), 4:0 Serginho (70.)

|}

Zwischenrunde 
Gruppe C
Brasilien - Argentinien 3:1 (1:0), Tore: 1:0 Zico (11.), 2:0 Serginho (66.), 3:0 Júnior (75.), 3:1 Díaz (89.)

Brasilien - Italien 2:3 (1:2), Tore: 0:1 Rossi (5.), 1:1 Sócrates (12.), 1:2 Rossi (25.), 2:2 Falcão (68.), 2:3 Rossi (74.)

|}

1982
Brasilien